Il detentore del titolo era Rafael Nadal ma non ha potuto partecipare a questa edizione del torneo a causa di un infortunio al polso destro.

Marin Čilić ha sconfitto in finale Kei Nishikori per 6-3, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Novak Đoković (semifinale)
  Roger Federer (semifinale)
  Stanislas Wawrinka (quarti di finale)
  David Ferrer (terzo turno)
  Milos Raonic (quarto turno)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Grigor Dimitrov (quarto turno)
  Andy Murray (quarti di finale)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarto turno)
  Kei Nishikori (finale)
  Ernests Gulbis (secondo turno)
  Richard Gasquet (terzo turno)
  John Isner (terzo turno)
  Marin Čilić (campione)
  Fabio Fognini (secondo turno)
  Tommy Robredo (quarto turno)

  Roberto Bautista Agut (quarto turno)
  Kevin Anderson (terzo turno)
  Feliciano López (terzo turno)
  Gaël Monfils (quarti di finale)
  Michail Južnyj (primo turno)
  Philipp Kohlschreiber (quarto turno)
  Leonardo Mayer (terzo turno)
  Julien Benneteau (primo turno)
  Ivo Karlović (secondo turno)
  Gilles Simon (quarto turno)
  Santiago Giraldo (primo turno)
  Guillermo García-López (secondo turno)
  Lukáš Rosol (primo turno)
  Jérémy Chardy (secondo turno)
  Fernando Verdasco (secondo turno)
<li>  João Sousa (secondo turno)

Qualificati 

  Marco Chiudinelli (primo turno)
  Niels Desein (primo turno)
  Filip Krajinović (primo turno)
  Facundo Bagnis (primo turno)
  Yoshihito Nishioka (primo turno, ritirato)
  Illja Marčenko (secondo turno)
  Andreas Beck (primo turno)
  (secondo turno)

  Peter Gojowczyk (secondo turno)
  Tarō Daniel (primo turno)
  Tatsuma Itō (secondo turno)
  Matthias Bachinger (secondo turno)
  James McGee (primo turno)
  Steve Darcis (primo turno)
  Radu Albot (primo turno)
  Borna Ćorić (secondo turno)

Wildcard 

  Jared Donaldson (primo turno)
  Marcos Giron (primo turno)
  Ryan Harrison (primo turno)
  Michaël Llodra (ritirato, secondo turno)

  Wayne Odesnik (primo turno)
  Noah Rubin (primo turno)
  Tim Smyczek (secondo turno)
  Bernard Tomić (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

US Open 2014
ATP World Tour 2014